Нейт () — английское имя:

 Нейт Арчибальд (род. 1948) — американский баскетболист.
 Нейт Кэмпбелл (род. 1972) — американский боксёр.
 Нейт Мендел (род. 1968) — американский бас-гитарист.
 Нейт Макмиллан (род. 1964) — американский баскетболист и баскетбольный тренер.
 Нейт Миллер (род. 1963) — американский баскетболист и баскетбольный тренер.
 Нейт Робинсон (род. 1984) — американский профессиональный баскетболист.
 Нейт Ричерт (род. 1978) —  американский актер и музыкант.
 Нейт Термонд (род. 1941) —  американский баскетболист.

Примечания 

Английские мужские имена